Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich 2019 – zawody rozegrane 12 października 2019 w Szczyrku na skoczni normalnej Skalite.

Konkurs drużynowy wygrał zespół AZS Zakopane, w skład którego weszli Mateusz Gruszka, Krzysztof Leja, Andrzej Stękała i Maciej Kot. Na drugim miejscu ze stratą 23,6 pkt. sklasyfikowana została druga drużyna Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, w której najwyższą notę uzyskał Bartosz Czyż. Skład podium uzupełniła ekipa TS Wisła Zakopane, którą reprezentowali m.in. Klemens Murańka i Dawid Kubacki. W zawodach wystartowało łącznie trzynaście drużyn.

Konkurs w kategorii mężczyzn wygrał Piotr Żyła z przewagą 2,5 pkt. nad drugim Kamilem Stochem. Trzecią pozycję wywalczył Stefan Hula, który stracił do wicemistrza 1,2 pkt. W konkursie wzięło udział 83 zawodników, w tym gościnnie 26 skoczków z Norwegii oraz po jednym Islandczyku i Czechu. Zdyskwalifikowanych zostało sześciu skoczków.

Złoto wśród kobiet zdobyła Kinga Rajda. Na drugim miejscu ze stratą 12,5 pkt. sklasyfikowana została Joanna Szwab. Trzecie miejsce zajęła Nicole Konderla, tracąc do Szwab dwa punkty. W konkursie wystartowało dwanaście zawodniczek, w tym trzy reprezentujące Norwegię.

Skocznia

Program mistrzostw

Jury

Wyniki

Konkurs drużynowy – 12 października 2019 – HS104

Mężczyźni – 12 października 2019 – HS104

Kobiety – 12 października 2019 – HS104

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
2019 w polskim sporcie
Sezon 2019/2020 w skokach narciarskich
Zawody sportowe w Szczyrku
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce